Го́риккер ( — волосатый, лохматый, косматый) — еврейская фамилия.

 Гориккер, Владимир Михайлович (1925—2021) — советский и российский режиссёр и сценарист, сын М. Л. Гориккера.
 Гориккер, Михаил Львович (1895—1955) — советский военный деятель, бригинженер, генерал-майор технических войск, изобретатель противотанкового ежа.